Хабтаму — эфиопское имя, которое при использовании в качестве отчества на Западе иногда ошибочно принимается за фамилию.

 Абедже Хабтаму — эфиопский легкоатлет.
 Атседе Хабтаму — эфиопская легкоатлетка.